Matías Alonso puede referirse a:

Matías Alonso (1935), dibujante español.
Matías Alonso (1985), futbolista uruguayo.